Anguliphantes är ett släkte av spindlar som beskrevs av Michael Ilmari Saaristo och Andrei V. Tanasevitch 1996. Anguliphantes ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Anguliphantes